Billotte ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Billotte (1836–1917), deutscher Fotokünstler
 Gaston Billotte (1875–1940), französischer General
 Heinrich Franz Carl Billotte (1801–1892), deutscher Porträt-Maler 
 Pierre Billotte (1906–1992), französischer Offizier und Politiker, Sohn von Gaston Billotte
 René Billotte (1846–1915), französischer Maler